La gran mentira puede referirse a:

Cine 
 La gran mentira (The Great Lie, 1941), película estadounidense dirigida por Edmund Goulding;
 La gran mentira (1956), película española dirigida por Rafael Gil;
 El buen mentiroso / La gran mentira (The Good Liar, 2019), película anglo-estadounidense dirigida por Bill Condon.

Televisión 
 La gran mentira (1982), telenovela chilena, producida y transmitida por Televisión Nacional de Chile.

Otros 
 Gran mentira (), técnica propagandística diseñada por Adolf Hitler.